Alibi Ike is een Amerikaanse film uit 1935 onder regie van Ray Enright. De film is het debuut van Olivia de Havilland.

Rolverdeling
 Joe E. Brown - Frank X. Farrell
 Olivia de Havilland - Dolly Stevens
 Ruth Donnelly - Bess
 Roscoe Karns - Cary
 William Frawley - Cap
 Paul Harvey - Crawford

Amerikaanse film
Komische film
Sportfilm
Film van Warner Brothers
Film uit 1935